Аджынохур:

 Аджынохур — озеро в Азербайджане.
 Аджынохур — степь в Азербайджане, расположенная вокруг одноимённого озера.
 Аджынохур — предгорье в Азербайджане, вблизи одноимённого озера.